Тэйшон Дарелл Принс (; родился 28 февраля 1980, Комптон, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз».

Биография 
Принс — выпускник средней школы Домингес и университета Кентукки. Выступая за университетскую команду по баскетболу был удостоен приза лучшему игроку Юго-восточной конференции NCAA в 2001 году. В 2002 году он был выбран на драфте НБА под 23-м номером клубом «Детройт Пистонс». В первом сезоне Тэйшон проводил мало времени на площадке, но со второго стал основным игроком команды. В составе «Пистонс» он стал чемпионом НБА в 2004 году. Принс 4 сезона подряд попадал во вторую команду звёзд защиты (с 2005 по 2008 годы). С 2007 года выступает за сборную США, в её составе чемпион Америки 2007 года и олимпийский чемпион 2008 года.

30 января 2013 года в ходе трёхсторонней сделки был обменян в «Мемфис Гриззлис».

12 января 2015 года в ходе трёхсторонней сделки был обменян в «Бостон Селтикс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»